Le phosphatidylinositol phosphate est un glycérophospholipide composé d'inositol (sucre), de glycérol et deux acyles gras, trouvé dans certaines membranes biologiques.

Il y en a trois sortes :

Phosphatidylinositol-3-phosphate, connu aussi comme PI(3)P ;
Phosphatidylinositol-4-phosphate, connu aussi comme PI(4)P ;
Phosphatidylinositol-5-phosphate, connu aussi comme PI(5)P.

Phospholipide